

L'Enclos des fusillés à Bruxelles.
 L'Enclos des fusillés à Liège.
 L'Enclos des fusillés  à Noville (Bastogne).